Peter Fleming est porté par les personnes suivantes :
 Peter Fleming, frère de Ian Fleming, aventurier britannique, auteur de récits de voyages ;
 Peter Fleming, joueur de tennis américain.